Guaviare megye, kolumbiai megye
Guaviare, kolumbiai folyó